Уильям Ховард (; ) — французский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб «Ховентут».

Профессиональная карьера

Гравлин-Дюнкерк (2012—2014) 
В июне 2012 года Ховард готовился поступать в Вашингтонский университет, однако он не смог набрать необходимых для зачисления балов по английскому языку. Месяц спустя он подписал контракт с клубом «Гравлин-Дюнкерк» из родной Франции.

25 июня 2014 года «Гравлин-Дюнкерк» продлили контракт с игроком на 2 года.

Аренда в «Денен Вольтер» (2014—2015) 
12 июля 2014 года Ховард был сдан в аренду клубу из второго по силе дивизиона Франции «Денен Вольтер».

Йер-Тулон Вар (2015—2017) 
25 июня 2015 года Ховард подписал контракт с клубом «Йер-Тулон Вар» из той же второй французской лиги.

Лимож (2017—2019) 
27 мая 2017 года Ховард присоединился к «Лиможу», одному из лучших клубов чемпианата Франции. 15 июня 2018 года «Лимож» продлил с ним контракт ещё на сезон.

Солт-Лейк-Сити Старз (2019) 
15 июля 2019 года Ховард получил предложение из НБА от клуба «Юта Джаз», который выкупил его контракт у «Лиможа» за 150 тысяч евро. 17 июля 2018 года он официально подписал контракт с «Ютой». В конечном итоге он не сыграл за «Джаз» ни одного матча в НБА, его контракт был отменён, а сам он был отправлен играть в Джи-Лигу за «Солт-Лейк-Сити Старз».

Хьюстон Рокетс (2019—2020) 
27 декабря 2019 года клуб «Хьюстон Рокетс» объявил, что заключил двухсторонний контракт с Ховардом. Ховард дебютировал в НБА 7 февраля 2020 года в проигранном матче против «Финикс Санз», за 12 минут игрового времени он промахнулся 4 раза из 4 из-за дуги, сделал 2 подбора, 1 результативную передачу и 1 потерю. В основном Ховард провёл сезон играя за фарм-клуб «Рио-Гранде Вэллей Вайперс».

АСВЕЛ (2020—) 
16 июля 2020 года французский клуб АСВЕЛ объявил, что подписал контракт Ховардом на 2 сезона.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Гравлин-Дюнкерк»
Игроки БК «Денен Вольтер»
Игроки БК «Йер-Тулон Вар»
Игроки БК «Лимож»
Игроки «Солт-Лейк-Сити Старз»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Ховентут»